Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973, classée en catégorie Masters, se dispute à Boca Raton du 15 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Nancy Richey-Gunter, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Margaret Smith Court.

Faits marquants 
Pour cette deuxième édition des Masters, disputée en cinq tours, l'épreuve de simple voit s'imposer Chris Evert face à sa compatriote Nancy Richey en finale. Evert enregistre à cette occasion son  consécutif dans cette compétition.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 1973 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1973
Masters
Compétition de tennis à Boca Raton
Tennis aux États-Unis en 1973
Sport en octobre 1973